Rotensee bezeichnet

 Rotensee (Hauneck), Ortsteil der Gemeinde Hauneck im Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Hessen 
 einen Ortsteil der Stadt Bergen auf Rügen im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Rothensee (Begriffsklärung)
 Roter See